Schefe ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schefe (* 1937), deutscher Politiker der SPD (Hamburg)
 Peter Schefe (1937–2018), deutscher Informatiker
 Robert Schefe (1909–1945), deutscher Jurist, SS-Führer, Gestapomitarbeiter und Täter des Holocaust

Siehe auch:
 Schefé
 Scheffe